Mourir sur scène, chanson de Dalida sortie en 1983 ; 
 Mourir sur scène (Stage Fright), vingtième épisode de la saison 4 de Ghost Whisperer diffusé en 2009 ;
 Mourir sur scène, cinquième épisode de la saison 3 des Petits Meurtres d'Agatha Christie diffusé en 2022.

Voir aussi 
 Mourir sur Seine, roman de Michel Bussi publié en 2008.